Spondylosoma est un genre éteint d'archosauriens qui a vécu au Trias moyen (Ladinien). Ses restes fossiles n'ont été retrouvés que dans la formation géologique de Santa Maria dans le « geoparque Paleorrota » de l'état de Rio Grande do Sul au Brésil.

Cette formation géologique a été datée en 2018 à  (millions d'années) par datations radiométriques, dans le Carnien.

Ce genre n'est connu que par une seule espèce : Spondylosoma absconditum.

Description

Classification 
Nesbitt et ses collègues définissent en 2017 le clade des Aphanosauria, comme le plus inclusif contenant Teleocrater rhadinus et Yarasuchus deccanensis, mais pas Passer domesticus ou Crocodylus niloticus. Leur cladogramme ci-dessous montre la position de Spondylosoma en groupe frère d'une polytomie incluant les trois genres Yarasuchus, Dongusuchus et Teleocrater :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Crurotarsi
Genre d'archosaures préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Trias
Vertébré du Trias moyen
Paléontologie au Brésil
Taxon fossile décrit en 1942